Франция принимала участие в Зимних Олимпийских играх 1964 года в Инсбруке (Австрия) в девятый раз за свою историю, и завоевала четыре серебряные и три золотые медали. Сборная страны состояла из 24 человек (15 мужчин, 9 женщин).

Медалисты

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 sports-reference.com 

1964
Страны на зимних Олимпийских играх 1964 года